Fennek (vos), een zoogdier
Fennek (pantserwagen), voertuig van het Nederlands leger sinds 2006
Fennek (producer), producent van diverse elektronische muziek sinds 1995
Eurocopter Fennec, militaire variant van de Eurocopter Écureuil